Будённовск — город в Ставропольском крае России, административный центр Будённовского района (муниципального округа).

Название 
Город назван в честь советского военачальника Семёна Михайловича Будённого.

Прежние названия
 1799 год — по Указу Павла I поселение получило статус города с «наименованием оного Святой Крест» (при этом некоторое время продолжало использоваться и прежнее армянское название населённого пункта Карабаглы).
 1921 год — 28 декабря решением коллегии НКВД РСФСР город Святой Крест переименован в город Прикумск.
 1935 год — постановлением ЦИК СССР от 29 апреля город Прикумск переименован в Будённовск.
 1957 год — 14 ноября в связи с выходом постановления о запрете называть населённые пункты именами здравствующих вождей город Будённовск переименован в Прикумск.
 1973 год — Постановлением Президиума ВС РСФСР от 30 ноября город Прикумск переименован в Будённовск.

Первое название города «Святой Крест» является преемственным от русской крепости Святого Креста, основанной Петром I в низовьях Терека в 1722 году и заселённой казаками, переведёнными из города Терка «Второго» (заложенного ещё в 1588 году). В 1736 году крепость Святого Креста была брошена. Название крепости Святого Креста в свою очередь ведёт преемственность от некогда существовавшей здесь греческой колонии Ставрополис (в переводе — «город креста»).

География 

Расположен на реке Кума, в 170 км восточнее Ставрополя. Две железнодорожные станции на ветках до станций Минеральные Воды и Ставрополь. Ближайший международный аэропорт находится в городе Минеральные Воды (125 км по автотрассе) и в Ставрополе Шпаковское (аэропорт) (200 км по автотрассе)

Будённовск расположен на Северном Кавказе в переходной зоне от степи к полупустыне, в спорном буфере между Европой и Азией. Рельеф равнинный, холмистый. Горы Кавказа оттуда не видны. В исключительных случаях при особых погодных условиях над горизонтом в виде миража проявляются очертания высшей точки Кавказа — горы Эльбруса.

 Климат
Климат засушливый, умеренно континентальный. Лето длится с мая по сентябрь, зима — со второй декады декабря до конца февраля—начала марта.

 Среднегодовая температура воздуха — 10,8 °C.
 Относительная влажность воздуха — 73 %.
 Средняя скорость ветра — 2,8 м/с.

История 

В 1795 году на месте покинутого переселенцами из Саратовской губернии населённого пункта Старые Мажары, появилось армянское торгово-ремесленное поселение, впоследствии получившее название Карабаглы.

28 октября 1799 года российский император Павел I подписал жалованную грамоту, согласно которой армянским переселенцам из Дербента на льготных условиях разрешалось основать город на месте, где были Старые Маджары, и назвать его Святой Крест. Официальное название вплоть до конца XIX века обычно сопровождалось и армянским - Карабаглы. В 1849 года армяне получили право иметь свой национальный суд. По состоянию на 1859 год в городе жило 3839 человек (все армяне), которые занимались преимущественно торговлей, разведением виноградников и виноделием. В городе на тот момент имелись две армянские церкви. Издание «Кавказский край: Природа и люди» (1895 год), говоря о садоводстве и виноградарстве Северного Кавказа, отмечало что своими виноградниками отличались селения Маслов-Кут, Бургун-Маджары, Прасковея, Владимировка и город Святой крест. Население этих поселений большей частью было армянским, и именно оно и начало здесь впервые культивировать виноградную лозу.

С 1827 года — заштатный город Ставропольской губернии.

В 1873 году в заштатном городе было: 3 армянских церкви, 1 училище, 12 лавок, 40 винных погребов, 1 водяная мельница, 471 дом. Число жителей 3783 (1945 мужчин и 1838 женщин). Однако заселение проходило крайне медленно и неохотно и город долгое время представлял собой небольшой посёлок.

Толчок к развитию города дали основание в 1883 православного Мамай-Маджарского Воскресенского монастыря и значительный приток русских и украинских колонистов. В 1910 году получил статус уездного города.

В 1920 году город Святой Крест был переименован в Прикумск (по расположению на реке Кума), а в 1935 году — в Будённовск (по фамилии советского военачальника Семёна Михайловича Будённого, посетившего Прикумье в том же году). В 1957 городу возвращено название Прикумск, а в 1973 году он снова был переименован в Будённовск. 26 апреля 1962 года Прикумск получил статус города краевого подчинения.

В советский период Будённовск становится крупным промышленным и культурным центром восточной части Ставропольского края, особенное развитие получила химическая промышленность.

В июне 1995 года подвергся нападению банды под руководством Шамиля Басаева, которое вызвало широкий общественный резонанс по всей стране.

Вместе с другими городами Ставропольского края Ставрополем, Пятигорском, Кисловодском, Железноводском и Георгиевском Будённовск был включён в список исторических городов Российской Федерации.

С 11 июля 2010 года городской округ город Будённовск был преобразован в городское поселение и включён в состав Будённовского района, статус города краевого значения при этом был сохранён.

До 16 марта 2020 года город образовывал упразднённое городское поселение город Будённовск.

Население 

 Гендерный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали 30 918 мужчин (47,84 %) и 33 706 женщин (52,16 %).

 Национальный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке «Другие»):

Религия 
 Русская православная церковь
 Церковь Казанской иконы Божией Матери
 Храм «Воскресение Словущее»

 Армянская Апостольская церковь
 Церковь Сурб Хач (Святой Крест)
 Церковь Сурб Арутюн (Святого Воскресения)

Местное самоуправление 
 Основной документ местного самоуправления — устав города Будённовска.

Дума города Будённовска (представительный орган местного самоуправления) избирается в составе 21 депутата на пятилетний срок.

Председатели думы:

 с 2006 года по март 2007 года — Юрченко Александр Юрьевич
 с марта 2007 года по октябрь 2010 года — Козлов Дмитрий Владимирович
 с октября 2010 года — по сентябрь 2015 года — Юрченко Александр Юрьевич
 c сентября 2015 года по сентябрь 2017 года — Рашевский Сергей Владимирович
 с декабря 2017 года и по настоящее время — Беспалов Геннадий Борисович

Администрация города Будённовска (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления)

Главы администрации города:

 с июля по декабрь 2010 года — Шевченко Валерий Вячеславович, и. о. главы администрации.
 с декабря 2010 года по сентябрь 2015 года — Шевченко Валерий Вячеславович, глава администрации
 с 25 ноября 2015 года по 31 октября 2018 года — Шевченко Валерий Вячеславович, глава города (возглавлял местную администрацию)

Главы города:

 Юрченко Александр Юрьевич — с марта 2007 года и с октября 2010 года, два срока)
 Шевченко Валерий Вячеславович — с 25 ноября 2015 года по 31 октября 2018 года)
 Манько Виталий Вячеславович — с 28 ноября 2018 года и по настоящее время (возглавляет местную администрацию)

Образование 
Детские сады
 Детский сад № 7 «Аленький цветочек
 Детский сад № 8 «Звездочка»
 Детский сад № 9 «Подснежник»
 Детский сад № 14 «Солнышко
 Детский сад № 15 «Ягодка»
 Детский сад № 18 «Берёзка»
 Детский сад № 19 «Ивушка»
 Детский сад № 20 «Аленушка»
 Детский сад № 21 
 Детский сад № 22 «Золотой ключик»
 Детский сад № 23 «Гнёздышко»
 Детский сад № 24 «Радуга»
 Детский сад № 25 «Чебурашка»
 Детский сад № 26 «Золотая рыбка
 Детский сад № 202 «Золушка»

 Школы
 Средняя общеобразовательная школа № 1 с классами углублённого изучения английского языка. Издана книга о школе «Дела и дни одной школы» (Ставропольское книжное издательство, Ставрополь, 1951 год)
 Средняя общеобразовательная школа № 2. Открыта 21 ноября 1930 года
 Средняя общеобразовательная школа № 3
 Средняя общеобразовательная школа № 4
 Средняя общеобразовательная школа № 5
 Средняя общеобразовательная школа № 6
 Гимназия № 7. Открыта 1 сентября 1990 года
 Многопрофильный лицей № 8
 Гимназия № 9. Открыта 1 сентября 1995 года
 Начальная общеобразовательная школа № 10
 Открытая (сменная) общеобразовательная школа
 Казачий кадетский корпус

 Учреждения дополнительного образования
 Детская школа искусств. Открыта 1 сентября 1960 года как детская музыкальная школа. Контингент учащихся 400 человек. Преподавание по специальностям: фортепиано, баян, аккордеон, скрипка, народные струнные инструменты, духовые инструменты, вокал.
 Детская художественная школа. Создана в 1971 году. Контингент учащихся 200 человек. Преподавание на отделениях: станковое, декоративное, дошкольное отделение «Отрада»..
 Дом детского творчества. Открыт в 1953 году. Находится в здании — памятнике архитектуры и градостроительства «Земская управа» (построено 18 декабря 1911 года
 Станция юных техников. Открыта 1 февраля 1975 года
 Три детско-юношеских спортивных школы: детско-юношеская спортивная школа «Атлант». Открыта 1 апреля 1985 года как детско-юношеская спортивная школа добровольного спортивного общества «Урожай»
 Эколого-биологический центр. Открыт 1 декабря 1980 года как станция юного натуралиста
 Центр туризма и краеведения
 Детский дом
 Центр социально-психологической реабилитации

 Учреждения профессионального обучения
 Будённовский медицинский колледж. Открыт 11 марта 1980 года как медицинское училище
 Будённовский педагогический колледж.
 Филиал Ставропольского кооперативного техникума экономики, коммерции и права.
 Политехнический колледж. Открыт 28 мая 1985 года как среднее профессионально-техническое училище № 49
 Центр образования «Прогресс»
 Профессиональное училище № 35. Имеет 9 отделений в сёлах района.

 Высшие учебные заведения
 Филиал Института дружбы народов Кавказа".
 Филиал Ставропольского государственного педагогического Института

Медицинские учреждения 
Больницы
 Будённовская центральная районная больница (образована в 1930 году). Всего коек — 580. Врачей — 226. На территории — родильный дом.
 Краевой центр специализированных видов медицинской помощи № 1 г. Будённовск ГУЗ:

 отделение центра амбулаторного диализа (основан в 2007 г.). Рассчитан на 6 современных аппаратов «Искусственная почка», благодаря которым центр может обслуживать не менее 30 пациентов.

Поликлиники
 Городская поликлиника (основана в 1930 г.). Коек дневного пребывания — 20. Врачей — 38.
 Детская поликлиника (основана в 1956 г.). Врачей — 23.
 Женская консультация (основана в 1951 г.). Коек дневного пребывания — 4. Врачей — 5.
 Стоматологическая поликлиника. Врачей — 13.
 48-я гарнизонная поликлиника Северо-Кавказского военного округа».

Диспансеры
 противотуберкулёзный диспансер (основан в 1979 г.). Коек — 120. Врачей — 11.
 психоневрологический диспансер (основан в 1966 г.). Коек — 100. Врачей — 4.
 кожновенерологический диспансер (основан в 1948 г.). Коек — 25. Врачей — 5.
 наркологический диспансер.

 Другое
 Станция скорой медицинской помощи. Открыта 20 декабря 1928 года
 Противочумное отделение «Дагестанской противочумной станции».

Научные учреждения 
 Опытно-селекционная станция Ставропольского НИИ сельского хозяйства.
 Опытная станция Новочеркасского института виноградарства.
 Метеостанция № 37061, «Будённовск» (в 9 км от города).
 Институт хлопчатника. Организован в 1930 году. Располагал сетью опытных станций и опорных пунктов по всему югу страны. В то время в крае собирали более 60 тысяч тонн хлопка-сырца. На 1944 год план сбора хлопка по краю был утверждён в размере 5111 тонн. В 1954 году выращивание хлопка на юге было прекращено. Вероятно, тогда же институт и был закрыт.

Культура 

 Краеведческий музей. Открыт в 1992 году. Фонды — 4600 экз. Расположен в здании-памятнике архитектуры и градостроительства «Казначейство» (построено 18 декабря 1911 года)
 Городская централизованная библиотечная система (центральная, детская библиотеки и 7 филиалов, 255370 экз. книг), создана в 1979 году. Центральная городская библиотека открыта 27 мая 1914 года(по другим данным — 16 апреля)
 Центральная юношеская библиотека. Открыта 20 октября 1987 года
 Дом культуры. Зрительный зал — 500 мест. Коллективы: народный хор ветеранов войны и труда, народный казачий ансамбль русской песни «Рябинушка», народный квартет русских инструментов, народный вокальный ансамбль «Камертон» (образован 30 октября 2000 года), народный инструментальный ансамбль «Прикумье», народный театр «Заря» (образован 22 мая 1959 года), народный театр кукол «Кроха», театральная студия "Зазеркалье". 14 клубов и любительских объединений, в том числе литературное объединение «Лана», клуб бардовской песни, творческое объединение «XXI век», студия спортивно-бального танца «Коллибри», агитбригада и др.
 Центр досуга «Радуга» (парк им. Гагарина). Бывший кинотеатр «Комсомолец». Зал — 255 мест. Кружки: «Театр мод», «Макраме», клуб любителей животных «Фауна» и др.
 Народный хор ветеранов войны и труда "Поющие сердца"а. Образован 24 апреля 1985 года

Средства массовой информации 
 Газета «Вестник Прикумья» (общественно-политическая). Издаётся с марта 1920 года. Учредитель — ФГУП "Издательский Дом «Периодика Ставрополья»".
 Газета «Твоя газета» (Квартал) (объявления, информация). Издаётся с октября 1998 года.
 Газета «Городская афиша» (объявления). Издаётся с 1999 года.
 Газета «Будённовск — сегодня» (информация). Издаётся с 2000 года. Учредители: администрация города Будённовска.
 Газета «Святой Крест» (православная). Издаётся с 2001 года.
 Газета «Навигатор СК» (объявления). Издаётся с 2003 года.
 Будённовск. ORG — Святокрестовское информационное агентство. Функционирует с июля 2011 года.

Экономика 
Промышленность

Будённовск является крупным промышленным центром Ставропольского края. Ведущее место в структуре производства города занимают химическая (производство полиэтилена низкого давления, этилена, бензола нефтяного, пропилена, винилацетата, поролона, полиэтиленовых труб и др.), пищевая (производство молочных продуктов, консервов, хлеба, муки, колбасных изделий) и мебельная промышленность. Экономическое развитие города в наибольшей степени определяется деятельностью следующих крупных промышленных предприятий:
 Химическая промышленность:
 «Ставролен» — градообразующее предприятие, составляющее экономическую базу города и основу химической отрасли всего региона. С 1998 года входит в группу «Лукойл». По данным Министерства промышленности Ставропольского края занимает второе место в России по объёмам производства полиэтилена низкого давления (после «Казаньоргсинтеза» и третье — по объёмам производства полипропилена (после «Нижнекамскнефтехима» и «Томскнефтехима»). Входит в пятёрку крупнейших предприятий Европы, специализирующихся на выпуске аналогичной продукции.
 «Завод полиэтиленовых труб». Открыт 2 июня 1986 года. Выпускает полиэтиленовые водяные и канализационные трубы различного диаметра. В 2009 году предприятие стало лауреатом выставки-конкурса «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» и по результатам экспертизы Российского центра испытаний и сертификации «Ростест-Москва» было удостоено золотого Знака качества, получив право маркировать им свою продукцию в течение двух лет.
 «Аметист—Юг» — завод по производству пенополиуретана (поролона), одно из крупных предприятий химической промышленности Ставропольского края. В период с 2006 по 2012 годы несколько раз становился лауреатом и победителем всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».
 Пищевая промышленность:
 «БудённовскМолПродукт» (производство молочных продуктов).
 «Российская пивоваренная компания имени А. Г. Арзиманова» (производство пива и безалкогольных напитков).
 «ДЮК» — одно из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий в Ставропольском крае. Основано в 2001 году. Продукция мясокомбината (колбасные и мясные изделия, полуфабрикаты) входила в программу «100 лучших товаров России» в 2007 году, была удостоена различных наград на международной выставке мясной промышленности IFFA (Франкфурт) в 2004, 2007 и 2016 годах.
 Мебельная промышленность:
 «Будённовская мебельная компания» (производство корпусной мебели различного назначения).
 «Меридиан» (производство пружинных матрасов).
 Машиностроение:
 .

ЖКХ

В 2007 году жилищно-коммунальный комплекс г. Будённовска составляют 7 предприятий, на которых работают около 1700 человек. Среднегодовой объём производства работ и услуг — около 900 млн рублей.

Жилой фонд
На обслуживании «Жилищно-эксплуатационного треста» находится 274 жилых дома, общей площадью 563 тыс. м².

Будённовск делится на районы старой, преимущественно одноэтажной, застройки (исторический центр города) и современные районы многоэтажных домов — Западный район, микрорайоны № 1, 3, 6, 7, 7/1, 8, микрорайон «Северный».

По итогам Всероссийского конкурса за 2007 год на лучшую организацию сферы жилищно-коммунального хозяйства по эффективности работы в новых экономических условиях, «Жилищно-эксплуатационный трест» г. Будённовска признан лучшим в крае и был награждён дипломом Росстроя России.

Благоустройство
Благоустройством, озеленением и санитарной очисткой города занимается муниципальное предприятие «Комбинат благоустройства». Разработаны генеральная схема очистки города Будённовска, проект экономического обоснования по реконструкции существующей городской свалки в полигон утилизации твёрдых бытовых отходов.
 Общегородские акции: «Посади дерево», «Чистый дом, чистая улица, чистый город», молодёжный экологический десант на оз. Светлуха и озере Буйвола
 Конкурсы: «Дом образцового содержания», «Предприятие образцового содержания»
 Посажено деревьев и кустарников — 4200
 Создан и развивается дендро-питомник

Транспорт и дороги
Город расположен на автодорогах  (Светлоград — Благодарный — Будённовск) и  (Георгиевск — Будённовск — Кочубей).

Автобусное сообщение имеется на городских маршрутах № 4, № 7, № 8. Микроавтобусы обслуживают маршруты № 1, № 2, № 4, № 4а, № 5, № 5а, № 6, № 7, № 8, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 27. Маршруты в мкр. Северный (через в/ч № 205) № 11, № 11а, № 11б.
С 26.04.13 стоимость проезда по городу в маршрутных такси — 17 рублей, в автобусах — 15 рублей.

Пригородные маршруты — № 101 (в с. Покойное), № 102 (в с. Прасковея), № 103 (в с. Орловка), № 113 (в с. Архангельское и с. Стародубское), № 121 (в дачный посёлок), № 123.

Железнодорожный транспорт представлен пригородным сообщением по маршруту Будённовск — Минеральные Воды — Будённовск.

Имеются две железнодорожные станции: Будённовск I и Будённовск.

Электроснабжение
 Теплоэлектростанция мощностью 135 мегаватт. Открыта в июне 2015 года. Электрическая мощность парогазовой установки составляет 135 МВт, тепловая — 40 Гкал/час. Годовая выработка электроэнергии 1053 млн кВт/ч.
 муниципальное унитарное предприятие «Горэлектросеть», которое включено в рейтинг лучших предприятий ЖКХ края и награждено Дипломом Министерства ЖКХ, строительства и архитектуры Северного Кавказа
 Подстанция 500 кВ «Будённовск» установленной мощностью 1002 МВА. Введена в эксплуатацию в 1997 году. Обеспечивает электроснабжение крупных промышленных потребителей региона, в том числе ОАО «Будённовский машиностроительный завод», ГУП «Прикумская опытно-селекционная станция»

Теплоснабжение
Теплоснабжение объектов города обеспечивает Будённовский филиал государственного унитарного предприятия «Крайтеплоэнерго».
 Количество котельных — 21.
 Количество центральных тепловых пунктов — 5.
 Протяжённость тепловых сетей — 36 км.

Водоснабжение
Обеспечивает Будённовский «Горводоканал».
 Отпущено питьевой воды потребителям — около 3 млн м³.
 Отпущено технической воды — 77 тыс. м³.
 Протяжённость линий транспортировки и распространения воды — 215 км.
 Протяжённость канализационных сетей — 100 км.

Газоснабжение
Обслуживание населения осуществляет ОАО «Будённовскгазпромбытсервис».
 Число абонентов — 22 тыс.(из них льготников — 9 тыс.)
 Отпущено природного газа потребителям — более 150 млн м³.

Банки и филиалы

 Сбербанк
 Россельхозбанк
 ВТБ 24
 Коммерческий Банк Прикумье
 Ставропольпромстройбанк
 Московский Индустриальный Банк
 Русский Стандарт
 Торгово-промышленная палата Ставропольского края

Гостиницы
 Асгард
 Мишель
 Невский
 Прикумск
 Старый город
 Фортуна
 Химик

Военные объекты 
В микрорайоне «Северный» города проживают военнослужащие штурмового, вертолётного полка и отдельного батальона связи. В 1997 году выведена из Чечни мотострелковая бригада в/ч 74814 205-я отдельная мотострелковая казачья бригада. Расквартирована по улице 850-летия Москвы по соседству с микрорайоном Северным. Северо-западнее Будённовска находится военный аэродром «Будённовск». Также на территории 205-ой бригады с лета 2014 года находится в/ч 11384 (ранее находилась в г. Прохладном).

Разное 
В честь города назван ракетный катер «Будённовск».

Люди, связанные с городом 
 Н. Е. Балло — Герой Социалистического Труда.
 Едаменко Владимир Евгеньевич (1978—2008) — Герой Российской Федерации, похоронен в городе Будённовске
 В. Н. Полющенко — Герой Социалистического Труда.

 Почётные граждане города Будённовска
В период с 1981 по 2011 год звание присвоено 39 гражданам, в том числе:
 Борисюк Сергей Константинович - лётчик, Герой Российской Федерации (1996),
 Ю. М. Лужков («за большой личный вклад в восстановление и строительство объектов здравоохранения города, разрушенных в результате террористического акта в июне 1995 года»),
 Г. В. Мовсесян («за большой личный вклад в развитие искусства и создание песни „Будённовцы нигде не подведут“»),
 Петров Глеб Иоанникиевич (20.04.1915, г. Ставрополь — 11.08.2012, г. Будённовск), учёный-селекционер, награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, бронзовой медалью ВДНХ, лауреат премии Совмина СССР за участие в разработке системы сухого земледелия
 Струкова Валентина Фёдоровна (4.12.1935) — ткачиха Будённовской лентоткацкой фабрики
 В. С. Черномырдин.
 Шакун Иван Гаврилович (1923—2008, Будённовск), участник Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.

Памятники 
 Городище «Маджары». 13-14 века
 Дом, в котором в 1917—1918 гг помещался уездный комитет РКП(б). 1897 год
 Могила И. А. Кочубея, героя гражданской войны. 1920 год
 Братская могила красных партизан, погибших за власть советов. 1918, 1925 года
 Обелиск на месте казни героя гражданской войны И. А. Кочубея (1893—1919). 1940, 1957 года
 Могила начальника станции Шлорева и дежурного по станции Крохотова, погибших в боях с фашистами. 1942, 1952 года
 Братская могила мирных жителей, замученных в застенках гестапо. 1942—1943, 1952 года
 Братская могила воинам Советской армии и рабочим хлопкозавода, погибшим при бомбардировке немецко-фашистской авиацией. 1945 год
 Памятник В. И. Ленину. 1946 год
 Памятник В. И. Ленину. 1946 год
 Скульптура героя гражданской войны И. А. Кочубея. 1957 год
 Памятник советским воинам, погибшим в годы Великой отечественной войны 1941—1945 гг. 1967 год
 Памятник А. С. Пушкину. 1961 год
 Бюст С. М. Будённого. 1977 год
 Обелиск во дворе школы № 19

Кладбища 
 Кладбища № 1 (общественное закрытое), № 2 и № 4 (общественные открытые). Общая площадь участков (вместе с кладбищем № 3 посёлка Доброжеланный) составляет 1,03 км².

Спорт 
 Футбольная команда «Дружба». Чемпион Ставропольского края по футболу 1994 года
 Футбольная команда «Жемчужина». Чемпион Ставропольского края по футболу 2000 года
 Регулярно проводится чемпионат Ставропольского края по автокроссу, посвящённый памяти майора В. Е. Едаменко
 Алексей Дронов — чемпион России по боксу среди юношей 2012 года, чемпион летних юношеских Олимпийских игр 2018.

Города-побратимы 
  1992 — Кизляр (Россия, Дагестан).
  1996 — Маршалтаун (штат Айова, США).
  Георгиевск (Россия, Ставропольский край).
  2002 — Тверь (Россия).
  2002 — сербский анклав Косовска-Митровица, Косово

Легенды 

 В начале XIX века шедшие мимо храма Св. Георгия по дороге на Астрахань чумаки (торговцы), смеха ради привязали к верёвке церковного колокола за хвост бродячую собаку, которая метаясь, подняла трезвон. После чего возникло предсказание о будущем поругании святыни. Храм был снесён в 1935 году при Советской власти, на его месте открыт ресторан «Кавказ», который затем стал культовым зданием «Свидетелей Иеговы».
 В начале XX века от большевиков были спрятаны сокровища монастыря в одном из его подземелий.
 С разрушенным большевиками храмом во имя Христа Спасителя, на месте которой разбит сквер «Улыбка» и фонтан, связана следующая легенда: «В ясную погоду, если заглянуть в фонтан, когда там есть вода, то можно увидеть отражение Ангела. И он даже может улыбнуться людям, которые помнят о Храме Божьем, стоявшем на этом месте (…) Но открывается сей Лик светлый лишь только детям, которым ещё нечего забывать, или очень добрым и верующим людям…»

Проблемы 

 Вода озера Буйвола, находящегося в черте города, регулярно загрязняется нефтепродуктами и фенолами, превышены нормы содержания тяжёлых металлов. Наблюдаются массовые вспышки популяции водорослей, чьи колонии покрывают мелководье сплошными зарослями, делая побережья фактически непригодными для купания. В нулевые годы компания «Лукойл» была заинтересована в химической очистке озера для забора воды в промышленных целях, однако дальше слов дело не дошло.
 Земля, где находится памятник истории и культуры федерального значения «Городище Маджары» в настоящее время принадлежит не государству, а местному сельхозпредприятию: частично является пашней, а частично пустует. При этом скрытые неглубоко артефакты подвергаются расхищению мародёрами, что вызывает серьёзные опасения за судьбу ценного археологического объекта.

См. также 
 Теракт в Будённовске

Примечания

Литература 
 Р. Е. Аджимамедов «Страницы истории Прикумья с древнейших времён», Будённовск, 1992

Ссылки 

 Официальный сайт города 
 
 

 
Прикумье
Населённые пункты Будённовского района (Ставропольский край)
Города, основанные в XVIII веке
Переименованные населённые пункты России
Объекты, названные в честь людей прижизненно
Районные центры Ставропольского края
Упразднённые муниципальные образования Будённовского района
Упразднённые городские поселения Ставропольского края
Городские поселения, упразднённые в 2020 году
Объекты, названные в честь Семёна Будённого
Города, названные в честь людей